Weyrother ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Ritter von Weyrother (1809–1876; Ps. „Kleeroth“), österreichischer Journalist und Schriftsteller
Franz von Weyrother (1755–1806), österreichischer General
 Maximilian von Weyrother (1783–1833), Oberbereiter und Leiter der Spanischen Hofreitschule in Wien